29 o veintinueve puede referirse a:

 Veintinueve, el número natural.
 El año 29 d. C.
 El año 29 a. C.
 El día 29 de cada mes (excepto febrero).